Рижская:
*  — станция Калужско-Рижской линии Московского метрополитена.
  — станция Большой кольцевой линии Московского метрополитена.